Белые столбы:
 Белые Столбы — микрорайон города Домодедово Московской области,
 до 2005 года — посёлок городского типа Домодедовского района
 Белые Столбы — железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги
 «Белые столбы» — фестиваль архивного кино.